Frick:
 Stephen Nathaniel Frick
 Wilhelm Frick
 
 Frick Collection